Marcucci ima više značenja:
 Marcucci, Lucca
 Marcucci, Macerata